Токати:
 Токати — вулкан на японском острове Хоккайдо;
 Токати — река на юго-востоке Хоккайдо;
 Токати — историческая провинция Японии на острове Хоккайдо, существовавшая в 1869—1882 годах;
 Токати — округ в составе губернаторства Хоккайдо (Япония);
  — уезд одноимённого округа;
  — равнина на Хоккайдо;
  — именной экспресс-поезд курсирующий между Саппоро и Обихиро;
 Токати, Григори (1913—2005) — советский и английский учёный в области ракетодинамики и космонавтики.